ГМА — аббревиатура одного из следующих словосочетаний:
 «Государственная медицинская академия»:
 Кировская государственная медицинская академия
 Ивановская государственная медицинская академия
 Ижевская государственная медицинская академия
 Нижегородская государственная медицинская академия
 Пермская государственная медицинская академия
 Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им. И. И. Мечникова
 Челябинская государственная медицинская академия
 Ярославская государственная медицинская академия

 «Государственная морская академия»:
 Государственная морская академия имени адмирала С. О. Макарова — бывшее Ленинградское высшее инженерно-морское училище (ЛВИМУ)
 Морская государственная академия имени адмирала Ф. Ф. Ушакова — бывшее Новороссийское высшее инженерное морское училище (НВИМУ),

 государственный международный аэропорт — принятая на Украине организационно-правовая форма (см., например ГМА «Борисполь»)

 сокращённое название одного из химических соединений
 гексаметиленаммоний
 глицидилметакрилат (оксиранилметиловый эфир 2-метил-2-пропеновой к-ты; 2,3-эпоксипропилметакрилат) 

 прочее
 государственный мобилизационный акт
 Государственный музей авиации (Киев, Украина)
 Гильдия Мастеров Автостопа
 «Горловская мощная автоматическая» — одна из марок врубовых машин

См. также 
 Медицинская академия
 Морская академия